Zaad (plant): zaad van een plant
 zaadcel: mannelijke geslachtscel
 Laad en Zaad, een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland